Llista d'asteroides del 91.001 al 92.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 91001–91100 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 91101–91200 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 91201–91300 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 91301–91400 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 91401–91500 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 91501–91600 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 91601–91700 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 91701–91800 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 91801–91900 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 91901–92000 [ edit]